Belmont Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Belmont Hotel (Montana), NRHP-Nr. 83001071
 Belmont Hotel (New York), NRHP-Nr. 01001319
 Belmont Hotel (Madison, Wisconsin), NRHP-Nr. 89002311
 Belmont Hotel (Pardeeville, Wisconsin), NRHP-Nr. 93001170